Pan либо PAN может означать:

вычислительная техника
 Персональная сеть () — сеть передачи данных, объединяющая персональные электронные устройства одного пользователя (телефоны, карманные персональные компьютеры, смартфоны, ноутбуки, беспроводные гарнитуры и т. п.)
  — компьютерная программа, клиент групп новостей.

коды и аббревиатуры
 Pan-pan — сигнал в голосовой радиотелефонной связи, обозначающий аварийную ситуацию, при которой транспортное средство (судно, самолёт и т. д.) и его пассажиры подвержены конкретной угрозе, однако отсутствует угроза их жизни или самому транспортному средству, а немедленная помощь не требуется.
 PAN — код  для  близ одноимённого города Таиланда.
 PAN — код Панамы по стандарту ISO 3166-1.
 pan — код языка панджаби по стандарту ISO 639.
 PAN () —  банковской карты.
 Партия национального действия () — политическая партия
 в Мексике;
 
 
 Польская академия наук () — государственная академия наук Польши.

прочее
 Pan — немецкий литературно-художественный журнал.
 Pan — марка хорватского пива.
 Pan — турецкая фолк-группа.
  — биологический род из семейства гоминид.

См. также 
 Пан (стр. значений)